Да́ннинг (, ) — фамилия. Известные носители:
 Даннинг, Дебб (род. 1966) — американская актриса, мультипликатор и фотомодель.
 Даннинг, Джон (1927—2009) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Даннинг, Джон Рей (1907—1975) — американский физик.
 Даннинг, Джордж (1920—1979) — канадский аниматор, переехавший в Лондон.
 Даннинг, Дэвид (род. 1950) — американский социальный психолог, профессор психологии Мичиганского университета. Известен исследованием эффекта Даннинга — Крюгера.
 Даннинг, Мэтт (род. 1978) — австралийский регбист.
 Даннинг, Ник (род. 1959) — англо-ирландский актёр.
 Даннинг, Сибил (наст. имя — Сибилле Йоханна Даннингер; род. 1947) — австрийская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Даннинг, Томас Джозеф (1799—1873) — британский деятель профсоюзного движения, публицист.
 Даннинг, Чарльз Эйвери (1885—1958) — канадский политик.

См. также 
 Деннинг